Il singolare del torneo di tennis Ulm Challenger 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Dinu Pescariu che ha battuto in finale Stefan Koubek 7-5, 6-1.

Teste di serie 

 Hendrik Dreekmann (secondo turno)
 Emilio Benfele Álvarez (primo turno)
 Dinu Pescariu (Campione)
 Oleg Ogorodov (primo turno)

 Dirk Dier (primo turno)
 Assente
 Davide Scala (semifinali)
 Andrej Čerkasov (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Ulm Challenger 1997